Bupleurum ajanense är en flockblommig växtart som först beskrevs av Eduard August von Regel, och fick sitt nu gällande namn av Ivan M. Krasnoborov. Bupleurum ajanense ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
ajanense